In 2014 werd de twaalfde editie van de Copa do Nordeste gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse regio Noordoost. De competitie werd gespeeld van 17 januari tot 9 april. 

Aan de competitie namen 16 clubs deel. De staten Bahia en Pernambuco hadden elk drie deelnemers, Ceará, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas en Paraíba stuurden elk twee teams. Uit de staten Maranhão en Piauí namen geen clubs deel, al zouden die wel van de partij zijn in 2015.

Sport do Recife werd de winnaar en kreeg hiervoor een ticket voor de Copa Sudamericana 2014.

Eerste fase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D
Botafogo kreeg vier strafpunten omdat ze een niet speelgerechtigde speler opgesteld hadden.

Knock-outfase

Winnaar

Externe link
 RSSSF

Braziliaans competitievoetbal 2014
Copa do Nordeste